Albert Roussel (1869-1937) compozitor francez
 J. Alfred Roussel (n. 1921), politician canadien
 Antoine Roussel (n. 1989), jucător de hochei francez
 Cédric Roussel (n. 978), fotbalist belgian
 Chanoine Gaston Roussel (1913-1985), muzician francez
 Claude Roussel, sculptor canadien
 Henri François Anne de Roussel (1748-1812), naturalist francez
 Nathalie Roussel, (n. 1956) actriță franceză